Winston Gumboh (Ndolah, 1939–?) zambiai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Zambiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1975-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1980-ban búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Argentínába a XI., az 1978-as labdarúgó-világbajnokságra és Spanyolországba a XII., az 1982-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. A selejtezők során a CAF zónában vezetett mérkőzéseket.

1978-as labdarúgó-világbajnokság

1982-es labdarúgó-világbajnokság

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Zambiai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) elnöke lett.

Szakmai sikerek 
1984-ben a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 

Zambiai labdarúgó-játékvezetők
1939-ben született személyek
Élő személyek